Финансовый контроль на автотранспортных предприятиях — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования в области автомобильного транспорта. Формы и методы финансового контроля, общие для организаций любой сферы деятельности, освещены в статье Методы финансового контроля. Настоящая статья посвящена особенностям контроля в автотранспортных организациях (подразделениях) и специфическим методам, характерным для документальных ревизий и проверок таких организаций.

Особенности автотранспортных предприятий 

С точки зрения организации финансового контроля, автотранспортные предприятия имеют ряд особенностей:

 Автомобиль — особый вид основного средства, отличающийся высокой степенью ликвидности, следовательно вероятность злоупотреблений, связанных с учётом автотранспорта, велика.
 Автомобиль — сложный технический агрегат, состоящий из большого количества узлов и деталей, каждая из которых также высоколиквидна; следовательно высока роль контроля за обеспечением комплектности автомобилей и за доброкачественностью данных о произведённых ремонтах.
 Автомобили, в отличие от большинства видов основных средств, эксплуатируются за пределами территории предприятия, следовательно водителей трудно подвергнуть текущему контролю.
 Автомобили более, чем другие основные средства, подвержены внезапному и непредсказуемому выходу из строя, поскольку могут пострадать в дорожно-транспортном происшествии, наносящем ущерб собственнику.
 Нормативы расхода автомобильного топлива носят усреднённый характер и часто не соответствуют реальным условиям эксплуатации.
 В связи с высоким коэффициентом теплового расширения горюче-смазочных материалов, при их инвентаризации следует делать поправку на изменение температуры окружающей среды.

Особенности проведения документальной ревизии на автотранспортном предприятии 

Помимо основных контрольных процедур, освещённых в статье документальная ревизия, при ревизии автотранспортного предприятия ревизор должен проверить:
 Фактическое наличие автомашин.
 Наличие технических паспортов на каждую автомашину (во избежание представления ранее списанных автомашин вместо числящихся по учёту), соответствие паспорту данных номерных агрегатов.
 Закрепление автомашин за конкретными ответственными лицами — водителями.
 Укомплектованность автомашин. Перечень комплектующих деталей содержится в инвентарной карточке учёта транспортного средства. При выявлении фактов разукомплектованности составляется акт, в котором отражается учётная стоимость недостающих деталей. С материально ответственного лица берётся объяснение, по чьему распоряжению сняты детали, где они используются.
 Порядок списания автомашин. Для определения непригодности и невозможности дальнейшего использования автомобилей и автоприцепов, неэффективности восстановительного ремонта в организации приказом руководителя создаётся специальная комиссия. Она проводит полномасштабный технический осмотр каждой автомашины, намеченной к списанию. При этом:
 определяется причина списания автомашины,
 определяется возможность дальнейшего использования отдельных деталей, узлов, агрегатов и процент их годности,
 снимаются автошины и аккумуляторы,
 производится сверка фактически находящихся на автомашине агрегатов, приборов, принадлежностей с перечнем, установленным в спецификации завода-изготовителя.
Не допускается разборка автомашины до утверждения акта на списание руководителем предприятия.
 Порядок и полноту оприходования годных агрегатов, узлов и деталей. Иногда годные комплектующие показываются в ведомости разбраковки как негодные. Они используются для ремонта других автомашин, в то время, как списанные на ремонт новые детали реализуются. Следует, помимо этого, проверить порядок оприходования лома чёрных и цветных металлов; а также лома драгоценных металлов, которые могут содержаться в некоторых видах аккумуляторов и в электронных узлах.
 Случаи преждевременного списания автомашин в результате аварий. Следует выяснить, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие, взыскан ли ущерб (с сотрудника предприятия, третьего лица либо страховой компании).
 Выполнение плана технического обслуживания и ремонта автомашин, соответствие фактической стоимости ремонтов утверждённым нормам и сметам.
 Соблюдение порядка отпуска запасных частей для ремонта.
 Организацию контроля за выходом автомашин на линию и возвращением в парк, наличием простоев и холостых пробегов.
 Состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения, применение дисциплинарных мер к нарушителям правил дорожного движения и правил эксплуатации автомашин.
 Порядок оформления и выдачи путевых листов:
 правильность определения расстояний (на постоянных маршрутах должны быть в наличии утверждённые таблицы расстояний),
 правильность применения норм расхода топлива, смазочных масел и других технологических жидкостей с учётом характера работы, сезонности и других параметров,
 правильность расчёта расхода горючего в зависимости от пройденного расстояния.
 Опломбирование спидометров автомашин и сличение показаний пройденного расстояния с данными учёта (в том числе, на последних путевых листах).
 Правильность хранения и учёта горючего (с учётом температуры), правильность применения норм естественной убыли горюче-смазочнных материалов.

См. также 

 Ревизия основных средств

Литература 

 
 

Финансовый контроль
Автомобильный транспорт